Clair-obscur (schilderkunst), een techniek uit de schilderkunst, film en fotografie
 Clair-Obscur (strip), een Belgische stripreeks die begonnen is in 1990 met Eric Warnauts als schrijver en Marc-Renier Warnauts als tekenaar